Бонфанте () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бонфанте, Джулиано (1904—2005) — итальянский лингвист, индоевропеист, этрусколог.
 Бонфанте, Ларисса (1931—2019) — американский лингвист-классицист и археолог итальянского происхождения.